Pitarque kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pitarque (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Pitarque (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar